Сергей Кислов: Кислов, Сергей Александрович (1956—2001) — российский офицер, Герой Российской Федерации.
 Кислов, Сергей Васильевич (род. 1960) — российский бизнесмен.